Eurybistus är ett släkte av insekter. Eurybistus ingår i familjen Aschiphasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Eurybistus